Clappier est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Clappier (1913-1999), haut fonctionnaire français ;
 Victor Clappier (1804-1877), homme politique français.